Football League Championship 2011/2012 to 8. sezon drugiej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Anglii. Z Premier League spadły zespoły Birmingham City, Blackpool F.C. oraz West Ham United. W obecnym sezonie jest trzech beniaminków Brighton & Hove Albion, Southampton F.C. oraz Peterborough United. Udział będą brały 24 drużyny. Zespoły z dwóch pierwszych miejsc (1., 2.) awansują bezpośrednio do Premier League zaś kolejne cztery (3., 4., 5., 6.) będą walczyć o awans w barażach, ostatnie trzy zespoły (22., 23., 24.) spadną do League One.

Drużyny

Informacje o klubach

Tabela ligowa

Wyniki meczów

Statystyki sezonu

Najlepsi strzelcy

Statystyki bramek 
 Całkowita liczba strzelonych bramek: 1432
 Średnia liczba bramek na mecz: 2.57
 Pierwszy gol sezonu: Gary Taylor-Fletcher w meczu Blackpool F.C. – Hull City (5 sierpnia 2011)
 Najszybciej strzelona bramka:  7 sekunda – Ricardo Vaz Tê w meczu Barnsley – Crystal Palace
 Najpóźniej strzelona bramka: 98 minuta 49 sekunda – Luciano Becchio w meczu Leeds United – Doncaster Rovers
 Największa wygrana u siebie: 1:7 Peterborough United – Ipswich Town (20 sierpnia 2011), 3:7 Leeds United - Nottingham Forest (20 marca 2012)

Zobacz też 
 System ligowy piłki nożnej w Anglii
 Premier League
 The Football League

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona ligi (ang.)

2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii